

TAI 
 Międzynarodowy czas atomowy ()
 Telewizyjna Agencja Informacyjna (TAI) – istniejąca w latach 1989-2006 i od 2013 roku jednostka TVP
 TAI (Turkish Aerospace Industry) – turecka firma przemysłu lotniczego, montująca z amerykańskich podzespołów myśliwce F-16 oraz śmigłowce UH-60 Blackhawk
 TAI – niemiecki DJ i producent muzyczny
 Telefoniczna Agencja Informacyjna – firma prywatna z siedzibą w Warszawie
 Tabular Accuracy Index – wskaźnik stosowany przy ocenie kartogramu

Tai 

 Tai Shan – święta góra w Chinach